Реализация (от  «вещественный») может означать:
 Продажи 
 Объявление (информатика) (в программировании).
 Реализация (разведка) — вид спецоперации.
 Российский детективный 24-серийный сериал

См. также 
 Реализация права
 Реализация случайной функции
 Реализация случайного процесса
 Реализация случайной величины

Примечания